Владимир Прозоровский:
 Прозоровский, Владимир Анатольевич (1932—2007) — советский геолог, академик.
 Прозоровский, Владимир Никитич — генерал-адъютант, командир Семёновского лейб-гвардии полка.